Příjmení Bařina nosí více významných osobností:

 František Bařina (1863–1943) – český římskokatolický opat a politik
 Tomáš Bařina (* 1974) – český filmový režisér a scenárista
 Vladimír Bařina (1923–1986) – český básník

Podobné příjmení 
 Bařinka

Externí odkazy